Coenonympha bipunctata är en fjärilsart som beskrevs av Gussich 1917. Coenonympha bipunctata ingår i släktet Coenonympha och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
bipunctata